Ведомственные знаки отличия Министерства юстиции Российской Федерации — ведомственные награды федерального органа исполнительной власти Российской Федерации — Министерства юстиции.

Ведомственные знаки отличия Министерства юстиции Российской Федерации учреждаются в целях поощрения и награждения руководителей подведомственных федеральных служб, федеральных государственных гражданских служащих и работников Министерства юстиции Российской Федерации, подведомственных федеральных служб и учреждений Минюста России, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также граждан Российской Федерации и иностранных граждан, оказывающих содействие в решении задач, возложенных на Министерство юстиции Российской Федерации. 

Ведомственными знаками отличия Министерства юстиции Российской Федерации являются ведомственные награды, которые подразделяются на почётные звания, медали, нагрудные знаки, знаки отличия, почётные грамоты и благодарности.

Действующее положение о ведомственных знаках отличия Министерства юстиции Российской Федерации утверждено приказом министра юстиции от 17 июля 2013 года № 116 (с последовавшими изменениями) «О ведомственных наградах Министерства юстиции Российской Федерации».

В структуру Министерства юстиции Российской Федерации входят подведомственные структуры — Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральная служба судебных приставов (ФССП), имеющие свои ведомственные знаки отличия, также представленные в этом списке.

Награды Министерства юстиции Российской Федерации

Награды подведомственных федеральных органов исполнительной власти

Награды Федеральной службы исполнения наказаний 
Ведомственные знаки отличия Федеральной службы исполнения наказаний предназначены для награждения работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (УИС), а также иных лиц, оказавших содействие в выполнении задач, возложенных на УИС, и являются формой поощрения и стимулирования труда работников УИС.

Ведомственными знаками отличия Федеральной службы исполнения наказаний являются ведомственные награды, которые подразделяются на почётные звания, медали, нагрудные знаки и почётные грамоты.

Действующее положение о ведомственных знаках отличия Федеральной службы исполнения наказаний утверждено приказом ФСИН от 27 сентября 2019 года № 871 (с последовавшими изменениями) «О ведомственных наградах Федеральной службы исполнения наказаний».

Награды Федеральной службы судебных приставов 
Ведомственные знаки отличия Федеральной службы судебных приставов предназначены для награждения сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, рабочих и служащих органов принудительного исполнения Российской Федерации, а также иных лиц, оказавших содействие в выполнении задач, возложенных на органы принудительного исполнения Российской Федерации, и являются формой поощрения и стимулирования труда работников органов принудительного исполнения.

Ведомственными знаками отличия Федеральной службы судебных приставов являются ведомственные награды, которые подразделяются на почётные звания, медали, нагрудные знаки и почётные грамоты.

Действующее положение о ведомственных знаках отличия Федеральной службы судебных приставов утверждено приказом ФССП от 19 июня 2020 года № 476 (с последовавшими изменениями) «О ведомственных наградах органов принудительного исполнения Российской Федерации».

Примечания

Литература 
 
 
 Ведомственные награды Министерства юстиции // Преступление и наказание : журнал. — 2004. — № 3.

 
Ведомственные награды Российской Федерации
Российская Федерация